Фраубруннен:

 Фраубруннен — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Фраубруннен — округ в Швейцарии. Центр округа — город Фраубруннен.